Ла Зарка има више значења:

 Ла Зарка (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Зарка (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зарка (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зарка (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Зарка, Ла Френте (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Зарка (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику